Succo di frutta – risultato della spremitura o della riduzione in purea di frutti diversi
 Succo gastrico – secrezione prodotta dalla mucosa interna dello stomaco
 Roberto Succo – serial killer italiano
 Roberto Succo – film del 2001 di Cédric Kahn